

Canada 
 Île Campobello, île du Nouveau-Brunswick;
 Campobello Island, communauté rurale du Nouveau-Brunswick;
 Paroisse de Campobello, paroisse civile du Nouveau-Brunswick;
 Parc international Roosevelt de Campobello, site historique international situé au Nouveau-Brunswick.

Italie 
 Campobello di Mazara, commune italienne de Sicile
 Campobello di Licata, commune italienne de Sicile